По́рту (; , «порт, гавань») — португальська власна назва. Старопортугальською — По́рто.

Топоніми

Віла-ду-Порту — парафія.
 Порту — муніципалітет.
 Порту (округ)
 Порту-де-Мош — парафія.
 Порту-Моніш — парафія.
 Порту-Салву — парафія.
 Портуська діоцезія
 Портуський університет

Інше 
 Порту (футбольний клуб)